

Сариозецький сільський округ — адміністративна одиниця, Зерендинський район, Акмолинська область
 Сариозецький сільський округ — адміністративна одиниця, Кербулацький район, Жетисуська область
 Сариозецький сільський округ — адміністративна одиниця, Осакаровський район, Карагандинська область